Булат Баймуханович Ордабаев (30 сентября 1939 г., Алма-Ата — 21 августа 2013 г., там же) — радиоинженер, специалист ядерной электроники, кандидат технических наук, доцент, научный сотрудник, член Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Жизнь 
 Родители: отец Ордабаев Баймухан, мать Валитова Мунавара Гарифовна
сыновья:   Гариф Тельжанов, 1978 г.                     
Амир Ордабаев, 1989 г.,  полиглот  
вдова:       Назиля Хамитовна Биржанова, 1954 г. научный сотрудник
 Учёба
 С 1946 по 1956 годы — мужская средняя школа № 16 им. Микояна
 С 1956 по 1961 годы учился и закончил Казахский Государственный сельскохозяйственный институт по специальности электрификация
 С 1964 по 1967 годы учился и закончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности радиотехника
 1974 г — присуждена учёная степень кандидата технических наук
 1988—1989 гг. — диплом Алма-Атинского общественного института патентоведения, квалификация — патентовед ВОИР

Трудовая деятельность 
 1961—1962 гг. — инженер абон.ящ. № 120, г. Новосибирск
 1962—1963 гг. — старший лаборант, кафедра общей физики, КазГУ, Алма-Ата
 1963—1964 гг. — инженер, лаборатория высокомолекулярных соединений Института химических наук АН Каз ССР, Алма-Ата
 1964—1965 гг. — дежурный диспетчер, Алма-Ата Энерго
 1965—1966 гг. — инженер-регулировщик, завод КазГеофизприбор
 1966—1968 гг. — инженер, Казахский Политехнический институт
 1968—1970 гг. — инженер-разработчик, Тянь-Шаньская высокогорная научная станция (ТШВНС) ФИАН СССР
 1970—1979 гг. — аспирант, инженер, мнс, лаборатория электроники и автоматики Института физики высоких энергий (ИФВЭ), Институт металлургии и обогащения (ИМиО) АН КазССР (лаборатория была переведена из ИФВЭ в ИМиО)
 1974 г — защита диссертации на соискание ученой степени КТН
 1979—1981 гг. — ст. преподаватель, Казахский политехнический институт
 1981—2002 гг. — старший научный сотрудник лаборатории новых методов исследования, КазНИИ кардиологии Минздрав РК
 2002—2013 гг. — доцент, кафедра ЭКТ Алматинского университета энергетики и связи
 До 2013 г. — преподаватель Основ навигации

Области деятельности 
Разработка и создание электронных устройств/приборов с применением интегральных микросхем и микропроцессоров:
 в области научных исследований, в том числе в физике космических лучей
 для измерения углового распределения широких атмосферных ливней (ШАЛ) космических частиц
 для автоматизации процессов на обогатительных фабриках в гг. Балхаш, Джезказган, Апатиты
 для автоматического контроля состояния больных с острым инфарктом миокарда
 преподавание курсов аналоговой и цифровой электроники микропроцессорных систем, автоматического управления, радиотехники

Публикации 
58 печатных статей, в том числе 16 изобретений; 22 рационализаторских предложения
Авторские свидетельства на изобретения (неполный перечень):
 Способ автоматического регулирования наполнения рудой барабанной мельницы, 1972 г.
 Импульсный спектромер ЯМР, 1980 г.
 Способ автоматического управления измельчительным агрегатом, 1981 г.
 Устройство для анальгезии, 1985 г.
 Способ мониторирования артериального давления, 1988 г.
 Способ мониторирования среднего артериального давления, 1992 г.
 Устройство для ангиографии, 1993 г.
 Способ фильтрации информационно-избыточного сигнала и устройство для его осуществления, 1993 г.
 Озонометр, 2007 г.
 Устройство для контроля концентрации озона, 2010 г.

Общественная деятельность 
 1950 г. — депутат Городского Совета депутатов трудящихся третьего созыва
Награды
 1957 г. — значок «За освоение новых земель» от ЦК ВЛКСМ
 1970 г. -юбилейная медаль «За доблестный труд» от имени Президиума Верховного Совета СССР
 1984 г. — Почётная грамота за активное участие в рационализаторской и изобретательской работе от профсоюза медработников г. Алма-Аты
 1985 г. — звание «Ударник коммунистического труда»
 1985 г. — Диплом 1 степени «За достигнутые успехи в народном хозяйстве», ВДНХ КазССР
 1986 г. — Диплом изобретателя от Казахского республиканского совета Общества изобретателей и рационализаторов
 1988 г. — медаль «Ветеран труда» от имени Президиума ВС СССР
 1991 г. — Диплом 1 степени от Республиканского комитета ВДНХ Каз ССР
 2009 г. — Почетная грамота, Академия гражданской авиации

Ссылки 
 Патенты 

Родившиеся в 1939 году
Умершие в 2013 году
Выпускники Томского института радиоэлектроники и электронной техники
Выпускники Казахского Государственного сельскохозяйственного института
Преподаватели Алматинского университета энергетики и связи
Члены Федерации альпинзма Республики Казахстан
Физики Казахстана
Кандидаты технических наук
Персоналии по алфавиту